Фавио Энрике Альварес (; ) — аргентинский футболист, полузащитник клуба УНАМ Пумас.

Клубная карьера 

Альварес начал профессиональную карьеру в клубе «Тальерес». В 2010 году он дебютировал за основной состав. В начале 2015 года Альварес перешёл в «Дефенса и Хустисия». 14 февраля в матче против «Химнасии Ла-Плата» он дебютировал в аргентинской Примере. 12 мая в поединке против «Колона» Фавио забил свой первый гол за «Дефенса и Хустисия». 

В начале 2016 года Альварес перешёл в «Атлетико Сармьенто». 9 февраля в матче против «Велес Сарсфилд» он дебютировал за новую команду. 

Летом того же года Альварес присоединился к «Атлетико Тукуман». 20 декабря в матче против «Тигре» он дебютировал за новый клуб. 13 марта 2017 года в поединке против своего бывшего клуба «Атлетико Сармьенто» Фавио забил свой первый гол за «Атлетико Тукуман». Летом 2019 года Альварес на правах аренды перешёл в американский «Лос-Анджелес Гэлакси». 20 мая в матче против «Колорадо Рэпидз» он дебютировал в MLS. 30 мая в поединке против «Спортинг Канзас-Сити» Фавио забил свой первый гол за «Лос-Анджелес Гэлакси».

В начале 2020 года Альварес был арендован мексиканским УНАМ Пумас. 12 января в матче против «Пачуки» он дебютировал в мексиканской Примере. 17 января в поединке против «Хуареса» Фавио забил свой первый гол за УНАМ Пумас. По окончании клуб выкупил трансфер игрока.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Атлетико Сармьенто»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»